Gardavský ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Gardavský (* 1989), tschechischer Grasskiläufer
 Vítězslav Gardavský (1923–1978), tschechischer Schriftsteller